Sant Boi de Llobregat kan syfta på:

Spanien 

 Sant Boi de Llobregat (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Boi de Llobregat (ort), Katalonien, Província de Barcelona,